Wampir – fantastyczna istota z legend ludowych, występująca również w literaturze i filmach grozy

 Nietoperze z rodziny wampirowatych
 Wampir – rodzaj ssaka  
 Wampir zwyczajny
 Wampir białoskrzydły
 Wampir sierścionogi

 Przydomki seryjnych morderców
 Wampir z Gałkówka – przydomek Stanisława Modzelewskiego
 Wampir z Krakowa – przydomek Karola Kota
 Wampir z Zagłębia – przydomek Zdzisława Marchwickiego

 Utwory literackie
 Wampir – opowiadanie Johna Polidoriego
 Wampir – powieść Władysława Reymonta
 Wampir Armand – powieść Anne Rice z serii Kroniki wampirów
 Wampir Lestat – powieść Anne Rice z serii Kroniki wampirów
 Wampir Vittorio – powieść Anne Rice z serii Nowe kroniki wampirów
 Wampir: biografia symboliczna – książka Marii Janion
 Wampir – seria komiksowa Joanna Sfara

 Opery
 Wampir – dwuaktowa opera Heinricha Marschnera do libretta Wilhelma Augusta Wohlbrücka

 Filmy i seriale
 Wampir – film Carla Theodora Dreyera z 1932
 Wampir – film w reżyserii Shunji Iwai z 2011
 Wampir w Brooklynie – film z 1995
 Wampir Ernest – serial animowany

 Gry
 Wampir: Maskarada
 Wampir: Requiem
 Wampir: Mroczne Wieki

Zobacz też 
 Vampire – ujednoznacznienie
 Wampiry – ujednoznacznienie